El Mango bezeichnet:

 El Mango (Chilón), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Mango (Ocosingo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Mango (Michoacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 El Mango (Paso de Ovejas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 El Mango (Tierra Blanca), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz